«Кров» () — фільм відзнятий режисером Аліною Рудніцькою. Фільм — учасник міжнародного кінофестивалю Docudays UA.

Сюжет 
У фільмі без кольорів голки впиваються в білу плоть і чорна кров тече прозорими трубками… Пересувна станція з переливання крові — «Газель» з медиками та необхідним обладнанням — об'їжджає російські провінційні села та містечка, збираючи донорську кров. У донори йдуть представники усіх вікових і соціальних категорій. Кількість охочих величезна, але ними рухає не філантропія, а бажання заробітку, адже за півлітра крові можна отримати близько 850 рублів. Це невеликі гроші, але досить значна сума для безробітних чи тих, хто заробляє три тисячі на місяць. Хай там як, можливо, саме їхня кров врятує чиєсь життя, якщо не виявиться зараженою ВІЛ, гепатитом чи туберкульозом.

Посилання 
 http://www.docudays.org.ua/2014/movies/docuzhittya2014/krov/ 

Документальні фільми 2013
Фільми Росії 2013
Документальні фільми Росії
Фільми Docudays UA